Ива́н Ви́кторович Ремигайло (род. 22 мая 1929, Устиновка, Лисичанский район Луганской области) — советский рабочий, водитель, бригадир комплексной механизированной бригады, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1929 году на Украине.

Трудовую деятельность начал в 1943 году. Окончил техникум. Работал инструктором в автошколе на Алтае, водителем в Магадане. Участвовал в строительстве химического комбината в Северодонецке на строительстве химического комбината.

Приехал в Тольятти из Донбасса. Инициатор создания комплексной механизированной бригады автотранспортного участка № 3 управления автомобильного транспорта ПСМО «Куйбышевгидрострой», которую и возглавлял с 1967 по 1985 год. Работал на строительстве Волжского автозавода и Автозаводского района Тольятти. Разработал экономичный метод подготовки котлованов к строительству сооружений.

С 1989 по 1993 год работал на строительстве промышленных объектов в Ираке.

Будучи членом областного комитета защиты мира, Ремигайло объездил двадцать стран. Встречался с руководством страны — Брежневым и Подгорным.

С 1993 года находится на пенсии. Проживает в Тольятти.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1973).
 Орден Ленина (1973)
 Орден Октябрьской Революции.
 Медаль «За доблестный труд»

Примечания

Литература 
 
 Созидатели: Строительный комплекс Ставрополя-Тольятти. 1950—2000 / Под общ. ред. С. Г. Мельника. — Тольятти: Этажи-М, 2003. — 447 с., ил., фот. — Библиогр.: с. 91-93 (76 назв.). — Имен. указ.: С.412-443.
 Строители Самарской области: Персоналии: А-Я. — Самара: Самарский Дом Печати, 1996. — 447 с., ил.

Ссылки 
  Мэрия городского округа Тольятти — Герои Социалистического Труда
 Слава Вам, герои отечества!
 Водитель — профессия интересная
 Первый ковш перевернул всю жизнь
 
 

Герои Социалистического Труда